Baillieu ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Baillieu (* 1949), britischer Ruderer
 Jack Baillieu, australischer Polospieler
 James Baillieu, 3. Baron Baillieu (* 1950), britischer Peer und Bankier
 Ted Baillieu (* 1953), australischer Politiker
 Will Baillieu (* 1951), australischer Ruderer
 William Baillieu, 2. Baron Baillieu (1915–1973), britischer Peer

Siehe auch:
 Baron Baillieu, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Baillieu Peak
 Bayeu
 Bayeux (Begriffsklärung)